Ján Kozák (Košice, 22 de abril de 1980) é um futebolista profissional eslovaco, meia-atacante, atua no FC Timişoara.

Em 2010, participou da campanha de sua seleção, até as oitavas-de-finais, na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Košice
Futebolistas da Eslováquia
Futebolistas do KSC Lokeren
Futebolistas do SK Slavia Praha
Futebolistas do FC Petržalka Akadémia
Futebolistas do West Bromwich Albion F.C.
Futebolistas do Politehnica Timișoara
Jogadores da Seleção Eslovaca de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010